

События 
 1 января
 В России запретили алкоэнергетики.
 Резервный фонд Российской Федерации присоединён к фонду национального благосостояния.
 Кувейт, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Перу, Польша и Нидерланды заняли пост непостоянных членов Совета Безопасности ООН, Казахстан впервые стал председателем Совета.
 В Калифорнии легализовали употребление марихуаны. Лицам старше 21 года позволяется хранить до одной унции (28 гр) канабиса и выращивать у себя дома до шести растений конопли.
 2 января
 Конституционный суд Молдавии временно отстранил от власти президента Игоря Додона после его отказа подписать указ о назначении нескольких членов правительства. Исполнять обязанности президента будет спикер парламента Андриан Канду.
 В Тбилиси прошёл митинг грузинских иранцев, которые требовали отставку президента Ирана Хасана Рухани.
 Обнародована информация о масштабной уязвимости Spectre для процессоров Intel, AMD и ARM, под риском атаки оказались устройства под управлением операционных систем Windows, Linux и 64-битной macOS.
 3 января
 НАТО впервые за свою историю утвердила свой официальный гимн, который не содержит слов и состоит из композиции 20 музыкальных инструментов.
 4 января
 США заявили, что приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. Причиной стало бездействие Исламабада в борьбе с терроризмом.
 5 января
 В Туркменистане началось изъятие водительских прав у женщин, находящихся за рулём, в соответствии с принятым в декабре 2017 года законом о запрете вождения автомобиля женщинами.
 6 января
 У берегов Ливии судно с мигрантами потерпело крушение. Из 150 пассажиров погибли около 64 человек.
 На авиабазу Хмеймим совершена попытка атаки с помощью беспилотников.
 7 января
 В Лос-Анджелесе названы лучшие фильмы и сериалы 2017 года по версии премии «Золотой глобус», лучшим фильмом-драмой стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» ​Мартина Макдонаха, лучшим фильмом-комедией была признана «Леди Бёрд» Греты Гервиг.
 В Стокгольме около станции метро Ворбю произошёл взрыв. Причиной взрыва стал неизвестный предмет, который поднял пожилой мужчина с тротуара. Мужчина сразу был госпитализирован, но скончался в больнице. Пострадала также его спутница.
 Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана был задержан во время визита в Шираз.
 В северо-восточном штате Индии Манипуре произошло землетрясение магнитудой 5,5.
 9 января
 В Афинах протестующие против закона об ограничении количества забастовок профсоюзов штурмовали министерство труда Греции и около 50 из 500 активистов встретились с министром, которая отказалась отозвать законопроект.
 10 января
 В провинции Керманшах (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4,7.
 На Шри-Ланке отменили закон о запрете продажи алкоголя женщинам, действовавший с 1955 года.
 Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора.
 Власти Эфиопии запретили иностранцам усыновлять эфиопских детей.
 11 января
 Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай получил гражданство Албании.
 Болгария начала своё 6-месячное председательство в Совете ЕС, которое продлится до 30 июня.
 12 января
 Первый тур двухдневных президентских выборов в Чехии.
 В 110 км от Душанбе (Таджикистан) произошло землетрясение магнитудой 5.
 13 января
 В результате случайного нажатия на кнопку всем жителям Гавайских островов были разосланы сообщения о приближающейся баллистической ракете.
 В Иране сняли запрет на Telegram.
 14 января
 У южного побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3.
 В Норвегии представители консерваторов, правопопулистов и либералов сформировали правительство меньшинства. С 84 мандатами до большинства им не хватило 1 голоса.
 15 января
 Второй за полгода премьер-министр Румынии подал в отставку.
 Рамзан Кадыров получил запрет на въезд в Литву.
 В Грузии застрелили бывшего командующего Национальной гвардией и экс-депутата, Самсона Кутателадзе.
 Двое подростков напали на учительницу и учеников 4 класса с ножами в пермской школе № 127. В результате пострадали 12 человек.
 Вторая по размеру в Великобритании строительная компания, крупный государственный подрядчик Carillion Plc, объявила о начале своей ликвидации.
 16 января
 Саудовская Аравия отпраздновала снятие 35-летнего запрета на кинотеатры анимационным «Эмоджи фильмом».
 В Косове был убит глава гражданского движения «Свобода, демократия, справедливость» Оливера Ивановича, с февраля 2017 года находившийся под домашним арестом.
 17 января
 В США, Огайо заместитель прокурора застрелил 16-летнего подростка в зале суда, где возник конфликт между зампрокурором, обвиняемым подростком и членами его семьи.
 18 января
 В Европе из-за урагана «Фредерике» погибло 10 человек, в том числе шестеро в Германии и двое в Нидерландах, имеются десятки раненых.
 На одном из пляжей восточного побережья Австралии впервые беспилотник был использован для спасения людей на водах.
 Верховная рада Украины приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса, идущий вразрез с минскими соглашениями.
 В Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана.
 19 января
 В Бурятии было совершено нападение на школу № 5 в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, в результате пострадали семь человек.
 20 января
 Украинское посольство в Афинах забросали коктейлями Молотова
 Федеральные ведомства США прекращают работу по причине отсутствия финансирования, так как Конгресс США ещё не принял федеральный бюджет страны.
 Вооружённые силы Турции нанесли авиаудары по курдским военизированным формированиям на севере Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте «антитеррористической операции» в Африне.
 В Нью-Йорке в связи с прекращением финансирования, для посетителей временно закрыли Статую Свободы и остров Эллис.
 В Кабуле в одном из отелей произошёл теракт, в результате чего погибли 18 человек, из них 14 — иностранные граждане.
 21 января
 В Калифорнии, к северо-востоку от Лос-Анджелеса разбился военный вертолёт, погибли два члена экипажа.
 Подразделение американской космической компании Rocket Lab осуществило запуск ракеты сверхлёгкого класса «Электрон» со стартовой площадки в Новой Зеландии, которая доставила на орбиту три спутника для коммерческих заказчиков.
 В Индии погибли 17 человек в результате пожара на складе фейерверков.
 22 января
 Сенат США согласился на продление финансирования правительства до 8 февраля.
 В Париже река Сена вышла из берегов, в связи с чем была объявлена тревога.
 В ЕС расширили персональные санкции против Северной Кореи и Венесуэлы.
 23 января
 ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу, в котором призывают Россию прекратить финансовую и военную поддержку вооружённых формирований в Донбассе.
 На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон; фонтаны его лавы достигали 700 м высоты.
 В Бенгази, в Ливии произошёл двойной теракт; с интервалом в 30 минут взорвались два заминированных автомобиля, в результате чего число погибших достигло 33, а раненых — более 70.
 24 января
 В связи с продлением Северной Кореей ядерной программы, США ввели санкции против КНДР.
 Президент Венесуэлы Мадуро выдвинул свою кандидатуру на второй срок.
 25 января
 Суд Европейского Союза запретил проводить психологические тесты, направленные на выявление сексуальной ориентации беженцев, так как это противоречит праву на неприкосновенность частной жизни.
 26 января
 С токийского сервиса обмена криптовалют Coincheck неизвестные киберпреступники похитили валюты NEM на полмиллиарда долларов.
 В Польше принят законопроект о запрете «бандеровской идеологии».
  в больнице южнокорейского города Мирян унёс жизни 41 человека.
 27 января
 Основатель и исполнительный директор Wynn Resorts, миллиардер и инвестор Стив Уинн покинул Национальный комитет Республиканской партии из-за об обвинений в домогательствах.
 28 января
 На президентских выборах в Финляндии действующий президент Саули Ниинистё переизбран на второй срок.
 В более чем 100 городах России сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акции протеста в поддержку так называемой «забастовки избирателей»; причиной стал недопуск Навального к регистрации кандидатом на президентских выборах из-за непогашённой уголовной судимости.
 В 11 штатах США из-за эпидемии гриппа школы закрыли на карантин.
 Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр заявил о попытке переворота сепаратистов в Адене, перерастающей в полномасштабное военное противостояние.
 29 января
 Заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб вынужденно ушёл в отставку.
 Премьер-министром Румынии, впервые за историю страны, стала женщина — Виорика Денчиле.
 Комитет Европейского парламента проголосовал за санкции против Польши.
 30 января
 Министерство финансов США представило «кремлёвский список», в нём 114 российских чиновников и парламентариев, а также 96 «олигархов», против которых могут быть введены новые санкции.
 Северокорейский Институт по изучению международных вопросов опубликовал доклад о нарушении прав человека в США в прошлом году, после введения санкций Вашингтоном в отношении ряда организаций и физических лиц КНДР, обоснованых нарушением прав человека и цензурой в Северной Корее.
 Дональд Трамп отменил указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо на Кубе.
 31 января
 Германия дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.
 Вышел доклад профильных центров Sandbag и Agora Energiewende, показывающий, что количество электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, в Евросоюзе в 2017 году оказалось больше, чем количество электроэнергии, получаемой от «угольных» электростанций.
 Польский Сенат принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые предусматривают наказания за использование выражения «польские лагеря смерти» и любое не подтверждаемое фактами упоминание участие поляков в Холокосте, совершенного Третьим рейхом.

См. также

Примечания